{{Infobox etappe Ronde van Frankrijk
| naam   = Eenentwintigste etappe
| datum  = 21 juli
| jaar   = 2013
| van    = Versailles
| naar   = Parijs
| lengte = 133,5
| afbeelding = Tour de France 2013 stage 21.png
| onderschrift = 
| e1     =  Marcel Kittel
| e1t    = 3u06'14"
| e2     =  André Greipel
| e2t    = z.t.
| e3     =  Mark Cavendish
| e3t    = z.t.
| e1n    = Koen de Kort
| e1np   = 16
| e1nt   = + 4"
| e1b    = Sep Vanmarcke
| e1bp   = 22
| e1bt   = + 4"
| k1     =  Chris Froome
| k1t    = 83u56'40"
| k2     =  Nairo Quintana
| k2t    = + 4'20"
| k3     =  Joaquim Rodríguez
| k3t    = + 5'04"
| k1n    = Bauke Mollema
| k1np   = 6
| k1nt   = + 11'42"
| k1b    = Maxime Monfort
| k1bp   = 14
| k1bt   = + 23'38"
| s      = {{nowrap|Eindstand:  Christophe Riblon}}
}}

De eenentwintigste etappe van de Ronde van Frankrijk 2013''' werd verreden op zondag 21 juli 2013 over een afstand van 133,5 kilometer van Versailles naar Parijs. Deze rit was de allerlaatste van de Ronde van Frankrijk 2013. Na deze rit werden de eindklassementen officieel bekendgemaakt.

Parcours 
Het was een vlakke rit met twee beklimmingen van de vierde categorie. Op 87 km was er een tussensprint in Parijs. De renners reden van Versailles naar Parijs, waar ze 10 ronden reden alvorens aan te komen op de Avenue des Champs-Élysées.

Verloop 
Aanvankelijk werd de etappe relatief rustig gereden, maar de rondjes op de Champs Elysées gingen in hoog tempo. Desondanks probeerden Juan Antonio Flecha en David Millar te ontsnappen, en kregen een voorsprong van 20 seconden. Flecha moest lossen, maar Millar ging door, en bouwde zelfs nog zijn voorsprong uit. Uiteindelijk werd hij toch teruggehaald, en kwam er een aanval van Quinziato, Valverde en Tankink. Deze werden bij het begin van de laatste ronde bijgehaald. Marcel Kittel ging van kop af aan de sprint in, en hield stand in een sprint tegen André Greipel en Mark Cavendish.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave 
  Lieuwe Westra (Vacansoleil-DCM); opgave (luchtweginfectie)

Externe links
 De route van de 21e etappe op www.letour.fr

21
Sportevenement in Parijs